Borrelly est un patronyme français qui peut faire référence :

Patronyme 
 Alphonse Louis Nicolas Borrelly (1842-1926), un astronome français.

Astronomie 
Éléments d'astronomie nommés en honneur d'Alphonse Louis Nicolas Borrelly :
 19P/Borrelly ou Comète de Borrelly, une comète périodique qui a été visitée par la sonde spatiale Deep Space 1 ;
 (1539) Borrelly, un astéroïde situé dans la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français